Friedrich Brandeis ist der Name folgender Personen:

*Friedrich  Brandeis (Komponist) (1835–1899), österreichisch-US-amerikanischer Komponist 
Friedrich Brandeis (Missionar) (1835–1920), deutscher Missionar
Friedrich Brandeis (Büchsenmacher) (1851–1918), böhmisch-deutscher Büchsenmacher und Autor